

Persone

Cognome
 Aldo Petri (1918-1983) – politico e storico italiano
 Alessandro De Petri, detto Ciro (1955) – ex pilota motociclistico italiano, specializzato nei rally raid
 August Petri (1878-...) – schermidore tedesco
 Carl Adam Petri (1926-2010) – matematico e informatico tedesco, inventore della rete di Petri 
 Carl Axel Petri (1929-2017) – politico svedese
 Carlo Petri (1823-1905) – politico italiano, senatore del Regno d'Italia
 Dante Petri (1919) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista 
 Dorando Petri, propriamente Pietri (1885-1942) – maratoneta e mezzofondista italiano
 Giordano Petri (1979) – attore italiano di teatro, cinema e televisione
 Elio Petri (1929-1982) – regista e sceneggiatore italiano
 Ellen Petri (1982) – modella belga, miss Belgio 2004
 Egon Petri (1881-1962) – pianista olandese
 Emanuele Petri (1955-2003) – poliziotto italiano
 Fabrizio Petri (1962) – diplomatico e scrittore italiano
 Giordano Petri (1979) – attore italiano di teatro, cinema e televisione
 Heather Petri (1978) – pallanuotista statunitense
 Julius Richard Petri (1852-1921) – microbiologo tedesco, inventore della piastra di Petri
 Lajos Petri, pseudonimo di Lajos Pick (1884-1963) – scultore ungherese
 Lamberto Petri (1910-1964) – calciatore italiano, di ruolo terzino
 Laurentius Petri (1499-1573) – arcivescovo luterano svedese
 Laurentius Petri Gothus (1529-1579) – religioso svedese, arcivescovo di Uppsala
 Mario Petri (1922-1985) – basso-baritono e attore italiano
 Michala Petri (1958) – flautista danese
 Olaus Petri (1493-1552) – religioso svedese
 Roberto De Petri (1947) – ex calciatore italiano, di ruolo terzino 
 Romana Petri, nome d'arte di Romana Pezzetta (1955) –  scrittrice e traduttrice italiana
 Tom Petri (1940) – politico e avvocato statunitense
 Valentino Petri (1928-2014) –  artista italiano

Nome
Petri Heinonen (1988) – cestista finlandese
Petri Jalava (1976) – ex calciatore finlandese
Petri Kokko (1966) – ex danzatore su ghiaccio finlandese
Petri Kontiola (1984) – hockeista su ghiaccio finlandese
Petri Lindroos (1980) – cantante e chitarrista finlandese
Petri Niiranen (1966) – ex cestista finlandese
Petri Nygård (1975) – rapper finlandese 
Petri Pasanen (1980) – calciatore finlandese
Petri Vehanen (1977) – ex hockeista su ghiaccio finlandese
Petri Viljanen (1987) – calciatore finlandese 
Petri Virtanen (1980) – cestista finlandese

Personaggi immaginari
 Rocco Petri – membro del gruppo dei Superquattro della regione di Hoenn

Altro
 Fara Filiorum Petri – comune italiano della provincia di Chieti, nella regione Abruzzo
 Piastra di Petri, o capsula di Petri – recipiente piatto di vetro o plastica, usato in biologia per la crescita di colture cellulari
 Rete di Petri, o rete posto/transizione o rete P/T – rappresentazione matematica di un sistema distribuito discreto
 Petri Camera Company – azienda giapponese, produttrice di macchine fotografiche